Drelincourt ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Drelincourt (auch: Carolus Drelincurtius; 1633–1697), französischer Mediziner und Anatom
 Laurent Drelincourt (1625–1680), französischer reformierter Pastor und Schriftsteller